LOC bzw. LoC steht als Abkürzung für:

 Lab-on-a-Chip, mikrofluidisches Analysesystem
 Library of Congress, öffentlich zugängliche Forschungsbibliothek in Washington, D.C.
 Liechtenstein Olympic Committee
 Lines of Code, Anzahl der Programmzeilen
 Liquid Organic Cleaner, Haushaltsreiniger der Firma Amway
 LOC Resource Record
 Locomore, deutscher privater Fernzug des Unternehmens gleichen Namens
 Loss of consciousness, siehe g-Kraft #Richtungsabhängigkeit der Symptome

Loc ist Namensbestandteil folgender Gemeinden in Frankreich:

 Loc-Brévalaire im Département Finistère
 Loc-Eguiner im Département Finistère
 Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec im Département Finistère
 Loc-Envel im Département Côtes-d'Armor

Abkürzung